Hipparchus ist ein großer Einschlagkrater auf der Mondvorderseite, südöstlich des Sinus Medii. Er liegt nördlich des Kraters Albategnius und nordöstlich von Ptolemaeus.
Der Krater ist sehr stark erodiert und vor allem am westlichen Rand von zahlreichen weiteren Einschlägen überlagert. Innerhalb des Kraterrings liegt am nordöstlichen Rand der Krater Horrocks.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem griechischen Astronomen Hipparchos offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Hipparchus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)